Траутвил има више значења:
 Траутвил (Вирџинија)
 Траутвил (Пенсилванија)